Бунинская аллея — топоним:
 Бунинская аллея — улица в Москве, в районе Южное Бутово;
 Бунинская аллея (станция метро) — станция Бутовской линии лёгкого метро в Москве.